Стоктон Кингз () — американский баскетбольный клуб, выступающий в Лиге развития НБА и базирующийся в Стоктоне (штат Калифорния). Команда была основана перед началом сезона 2008/09 годов под именем «Рино Бигхорнс» и до 2018 года базировалась в городе Рино (штат Невада). Домашние игры проводит в «Стоктон-арене». Начиная с сезона 2013/14 является фарм-клубом «Сакраменто Кингз». Наибольшее достижение команды — титул чемпиона дивизиона в сезонах 2010/11, 2015/16 и 2017/18.

Статистика выступлений

Связь с клубами НБА 

 Является фарм-клубом
 Сакраменто Кингз (2008—)
 Являлся фарм-клубом
 Атланта Хокс (2011—2012)
 Голден Стэйт Уорриорз (2010—2011)
 Мемфис Гриззлис (2011—2013)
 Нью-Йорк Никс (2008—2009)
 Орландо Мэджик (2009—2010)
 Юта Джаз (2012—2013)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Клубы Лиги развития НБА
Спортивные клубы Калифорнии